Каражар — название населённых пунктов в Казахстане
 Каражар (быв. Новопетропавловка) — село в Атбасарском районе Акмолинской области.
 Каражар — село в Бурабайском районе Акмолинской области.
 Каражар (быв. Соц. Казахстан) — село в Целиноградском районе Акмолинской области.
 Каражар — село в Шортандинском районе Акмолинской области.
 Каражар — село в Байганинском районе Актюбинской области.
 Каражар (быв. Черноярово) — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.
 Каражар — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.
 Каражар — село в Амангельдинском районе Костанайской области, упразднено в 2013 г..
 Каражар — село в Мендыкаринском районе Костанайской области, упразднено в 2017 г.
 Каражар — село в Баянаульском районе Павлодарской области.
 Каражар — село в Павлодарской области в подчинении городской администрации Экибастуза.